Плей-офф Единой лиги ВТБ 2023 — серии игр на вылет Единой лиги ВТБ сезона 2022/2023. Плей-офф начнётся 31 марта и завершится не позднее 22 мая 2023 года.

Участники 

1 В межсезонье 2014 года подмосковный клуб «Триумф» перебазировался в Санкт-Петербург и стал называться «Зенит». Данные приведены без учёта результатов подмосковного клуба.

Сетка

Формат 
Плей-офф Единой лиги ВТБ 2023 включает в себя четвертьфинал, полуфинал, серию за 3-е место и финал. В нём участвуют восемь лучших команд по итогам второго этапа регулярного чемпионата: все шесть команд группы А и команды, занявшие первые два места группы Б. Четвертьфинальные серии пройдут в формате до трёх побед, полуфинальные серии, серия за 3-е место и финал — до четырёх. Команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата более высокое место, проводит в четвертьфинале дома первую, вторую и, если необходимо, пятую игру серии. В полуфинале, серии за 3-е место и финале первую, вторую и, если необходимо, пятую и седьмую.

Результаты

Четвертьфиналы 

* при необходимости

Полуфиналы 

* при необходимости

Серия за 3-е место 

* при необходимости

Финал 

* при необходимости

Начало матчей дано по московскому времени.

Четвертьфиналы

(1) ЦСКА — (8) ?

(2) УНИКС — (7) ?

(3) Зенит — (6) ?

(4) ? — (5) ?

Полуфиналы

Серия за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь плей-офф

Единая лига ВТБ в сезоне 2022/2023